70-й гвардейский танковый Проскуровско-Берлинский ордена Ленина, Краснознамённый,ордена Кутузова полк имени Г. И. Котовского — танковый полк Рабоче-крестьянской Красной армии Вооружённых сил СССР и Российской Федерации. Принимал участие в Гражданской войне, Польском походе РККА, в Великой Отечественной войне.

Условное наименование — Войсковая часть № 60513 (в/ч 60513). Сокращённое наименование — 70-й гв. тп.

История 
70-й гвардейский танковый полк имел наименования: с октября 1917-1-й летучий Красногвардейский отряд; с июля 1918-2-й автоброневой дивизион; с июля 1919 года -47-й автоброневой отряд; с 1926 — 12-й автоброневой дивизион; с 1932 — 3-й механизированный полк; с 1938 -44-й танковый полк; с сентября 1941-65-й отдельный танковый батальон; с ноября 1941-123-й отдельный танковый батальон; с июля 1943-61-й гвардейский танковый полк прорыва; с февраля 1944 года — 399-й гвардейский самоходный артиллерийский полк; с 1945-36-й гвардейский отдельный тяжёлый танковый полк; с 1957-70-й гвардейский танковый полк.

Гражданская война 
Полк ведёт свою историю от 1-го летучего Красногвардейского отряда, сформированного 29 октября 1917 года из рабочих Петрограда. Во время Гражданской войны и военной интервенции в России участвовал в боях против белогвардейских частей вначале, как летучий отряд, затем с июля 1918 года, как 2-й автоброневой дивизион и с июля 1919 года 47-й автоброневой отряд.
 После войны неоднократно реорганизовывался и с 1926 года именовался 12-й автоброневой дивизион.
 7 октября 1920 года ему было присвоено имя Г. И. Котовского. В 1932 году дивизион был преобразован в 3-й механизированный полк.
 В 1938 году и переформирован в 44-й танковый полк и включён в состав З-й Бессарабской кавалерийской дивизии имени Г. И. Котовского. В 1939—1940 участвовал в освободительных походах Красной Армии в Западную Украину, Северную Буковину и Бессарабию.

Великая Отечественная война 
К началу Великой Отечественной войны 44-й танковый полк входил в З-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию имени Г. И. Котовского 5-го кавалерийского корпуса Киевского Особого военного Округа. С началом войны в составе Юго-Западного фронта вёл ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками на государственной границе в районе Пархач Украинская ССР. Под ударами превосходящих сил противника вынужден был отойти.

В последующем участвовал в боевых действиях на киевском направления, в ходе которых был переформирован в 65-й отдельный танковый батальон и в конце сентябре 1941 года выведен в резерв Ставки ВГК, а в ноябре переименован в 123-й отдельный танковый батальон.Приказом НКО № 0725 от 17 сентября 1942 г. 123-й отб, сформированный из 12-го автоброневого дивизиона имени Котовского, впредь именовать «123-й танковый батальон имени Котовского».

В декабре 1941 — январе 1942 батальон в составе 1-й ударной армии Западного фронта участвовал в контрнаступлении под Москвой и общем наступлении советских войск на западном направлении. В феврале 1942 года был включён в 83-ю отдельную танковую бригаду 1-й ударной армии Северо-Западного фронта и участвовал в окружения демянской группировки противника юго-восточнее озера Ильмень. Затем до февраля 1943 года в составе других армий этого же фронта участвовал в боях по ликвидации демянского плацдарма немецко-фашистских войск.
 В феврале 1943 года батальон в составе бригады был выведен в резерв Ставки ВГК. В июле 1943 года на его базе сформирован 61-й гвардейский танковый полк прорыва, включён в 53-ю армию Степного фронта и в августе — сентябре участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции и освобождении Левобережной Украины. После нахождения в резерве Ставки ВГК (со 2 октября по 18 ноября 1943) был включён в 4-й гвардейский механизированный корпус 4-го Украинского фронта и в его составе вёл бои с группировкой противника на никопольском плацдарме.
 В феврале 1944 года был переформирован в 399-й гвардейский самоходный артиллерийский полк. Вскоре на его базе был создан 399-й гвардейский тяжёлый самоходный артиллерийский полк, который вошёл в 11-й гвардейский танковый корпус 1-й гв. танковой армии 1-го Украинского фронта. В этом корпусе и армии полк с небольшими перерывами вёл боевые действия до конца войны.
В ходе освобождения Правобережной Украины участвовал в Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях.
 За отличие в боях при освобождении войсками армии города Проскуров (Хмельницкий) был удостоен почётного наименования «Проскуровский» (З апреля 1944), а за образцовое выполнение заданий командования при форсировании реки Висла и овладении сандомирским плацдармом награждён орденом Красного Знамени (1 сентября 1944). Отважно сражались воины полка в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской наступательной операциях 1945 в составе войск 1-го Белорусского фронта. За высокое боевое мастерство, мужество и отвагу личного состава в боях при вступлении в провинцию фашистской Германии Бранденбург полк был награждён орденом Ленина (5 апреля 1945). Успешно действовали его воины при прорыве обороны немецко-фашистских войск восточнее города Штаргард (Старгарц), за что он был награждён орденом Кутузова 3-й степени (26 апреля 1945). Свой боевой путь полк завершил в Берлинской наступательной операции. За отличие в боях при овладении столицей фашистской Германии ему было присвоено почётное наименование «Берлинский» (11 июня 1945).

Послевоенный период 
После войны оставлен в составе ГСВГ и переформирован в 36-й гвардейский отдельный тяжёлый танковый полк; в последнее время — 70-й гв. тп 11-й гв. тд 2-й гв. ТА.
На вооружении имел ИСУ-122.
Позднее был преобразован в 70-й гвардейский танковый полк 9-й танковой дивизии 1-й гв. танковой армии Цайтхайн. В полку стоит броневик с которого выступал Ульянов Ленин.Полк был неоднократно инициатором соревнования полков в Вооружённых силах СССР и ГСВГ.
За заслуги в деле защиты Родины, высокие результаты в боевой и политической подготовке награждён Памятным знаменем (1967), Ленинской юбилейной Почётной грамотой (1970) и Юбилейным почётным знаком (1972) ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР.

Расформирование 
Перед выводом войск из Германиив полку было: 94 Т-80; 60 БМП (32 БМП-2, 24 БМП-1, 4 БРМ-1К), 18 — 2С1 «Гвоздика»; 6 БМП-1КШ, 2 ПРП-3,4; З РХМ, 1 БРЭМ-2, 2 ПУ-12, 1 Р-145БМ, 2 МТ-55А

70-й гвардейский танковый Проскуровско-Берлинский ордена Ленина Краснознамённый ордена Кутузова полк имени Г. И. Котовского в 1992 году выведен в Смоленск и расформирован.

Награды 
  «Гвардейский»
 имени Г. И. Котовского 1929 год
 Почётное наименование «Проскуровский» (З апреля 1944),
 Почётное наименование «Берлинский» (11 июня 1945)
  орден Ленина Указом Президиума ВС СССР от 05.04.1945
  Орден Красного Знамени Указом Президиума ВС СССР от 01.09.1944
  орден Кутузова III степени Указом Президиума ВС СССР от 26.04.1945

Командование

Командование в период войны 
Во время Великой Отечественной войны полком (батальоном) командовали:
 майор С. Е. Карлов (июнь — окт. 1941)
 м-р В. И. Макаров (окт. 1941 — май 1942),
 капитан Н. Я. Селивавчик (июнь — дек. 1942)
 капитан А. М. Поливенок (якв. — июнь 1943),
 подполковник И. И. Латыпов (июль — ноаб. 1943),
 майор Е. М. Михеев (дек.1943 — янв. 1944),
 подполковник Кобрин, Дмитрий Борисович (февр. 1944 — до конца войны).

Командование после войны 

 1965 гвардии полковник Колесников, Дмитрий Владимирович
 1968—1969 Швеев
 1969—1971 гвардии полковник Савочкин, Роман Михайлович
 1971—??? гвардии полковник Савицкий
 1976—??? гвардии полковник Сапатьков,
 1978—1980 гвардии полковник Грудовик, Александр Михайлович (генерал-майор)
 1980—1982 гвардии полковник Якушев, Василий Иванович
 1982—1983 гвардии подполковник Дюков, Борис Иванович
 1983—1987 гвардии полковник Забелин
 1987—1991 гвардии полковник Лобов, Дмитрий Евгеньевич
 1991—1992 гвардии полковник Колесников Владимир Дмитриевич

Отличившиеся воины 
За ратные подвиги в годы Великой Отечественной войны свыше 1200 воинов полка были награждены орденами и медалями.
Полк имеет в своём составе 19 Героев Советского Союза

См. также 
 4-й гвардейский механизированный корпус
 11-й гвардейский танковый корпус
 9-й танковый корпус

Примечания

Литература 
 Советская Военная Энциклопедия: [В 8 томах] / Пред. Гл. комиссии Н. В. Огарков.- М.: Воениздат, 1978. Т. 6. Объекты — Радиокомпас. 1978,—671 с.,35 л. ил. стр 578
 Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г. № 170023 «ПЕРЕЧЕНЬ № 14. ТАНКОВЫХ, САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ И МОТОЦИКЛЕТНЫХ ПОЛКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.» ЦА МО

Ссылки 
 399-й тсап
 123-й отб
 65-й отб
 Продолжает маршрут боевой

Воинские части и формирования, созданные в 1917 году
Советские войска в ГДР
Танковые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские полки
Советская гвардия
Воинские части и формирования, расформированные в 1993 году